O Desafio Internacional de Tênis de 1905 foi a 5ª edição da competição que mais tarde passaria a se chamar Copa Davis. A competição teve a equipe das Ilhas Britânicas como campeã.

Resultados

Semifinais

Final

Desafio final 
As Ilhas Britânicas, como atuais campeãs, defenderam o título contra o campeão do torneio e venceram:

1905
1905 no tênis